Sint-Gerlachuskapel (Gemert)
 Sint-Gerlachuskapel (Grubbenvorst)
 Sint-Gerlachuskapel (Houthem)